Quitilipi kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Quitilipi, kommun, Chaco, 
 Quitilipi (kommunhuvudort i Argentina), Chaco, 

Robotskapade Argentinaförgreningar